William Stanhope kan syfta på bland andra:

*William Stanhope, 1:e earl av Harrington (omkring 1690–1756), brittisk statsman
William Stanhope, 2:e earl av Harrington (1719–1779), engelsk politiker och militär
William Stanhope, 11:e earl av Harrington (1922–2009), brittisk peer